3-тя лі́нія — назва вулиць у різних населених пунктах України та Росії.

3-тя лінія — вулиця в місті Київ.
 3-тя лінія — вулиця в місті Кропивницький.
 3-тя лінія — вулиця в місті Миколаїв.
 3-тя лінія — вулиця в місті Полтава.

3-тя лінія — вулиця в місті Краснодар.
 3-тя лінія — вулиця в місті Рязань.
 3-тя лінія — сторона вулиці на Васильєвському острові у місті Санкт-Петербург.

Вулиці